Le qualificazioni del singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Stefanos Tsitsipas (qualificato) 
  João Sousa (ultimo turno)
  Mischa Zverev (ultimo turno)
  Frances Tiafoe (qualificato) 
  Julien Benneteau (ultimo turno)
  Márton Fucsovics (primo turno)
  Malek Jaziri (qualificato) 

  Nicolás Jarry (qualificato)
  Taylor Fritz (primo turno)
  Guillermo García López (ultimo turno)
  Florian Mayer (primo turno)
  Nikoloz Basilashvili (qualificato)
  Federico Delbonis (qualificato)
  Viktor Troicki (ultimo turno, ritirato)

Qualificati 

  Stefanos Tsitsipas
  Nicolás Jarry
  Federico Delbonis
  Frances Tiafoe

  Nikoloz Basilashvili
  Filippo Baldi
  Malek Jaziri

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2018